A Challenge Cup foi um torneio de futebol disputado na Áustria-Hungria entre 1897 e 1911.
a Challenge Cup foi criada por John Gramlick, um dos fundadores do Vienna Cricket and Football Club, também conhecido como Cricketer. era aberto a clubes de toda a Áustria-Hungria, mas na prática, estava restrito a clubes de apenas três cidades; Viena, Praga e Budapeste.
Originalmente,o troféu deveria ser mantido pelo time que vencesse a competição três vezes consecutivas,mas em 1903, essa regra foi mudada, e a copa foi transformada em uma permanente Wanderpokal, sem nenhum time tendo o direito de reter o troféu. atualmente, está em posse do último vencedor, o Wiener SC.
a Challenge Cup é vista como um antecessor da Copa da Áustria e da Mitropa Cup.

Campeões

Maiores Goleadas

Desempenho

Por Equipe

Por Região

Participações

Ligações Externas
 Mitropa Cup
 Copa da Áustria de Futebol

Futebol da Áustria
Futebol da Hungria
Futebol da Tchéquia
Futebol da Alemanha